Het ATP-toernooi van Cincinnati 2022 (met de officiële naam Western & Southern Open) werd van 15 tot en met 21 augustus 2022 gespeeld. De wedstrijden werden gespeeld op de hardcourtbanen van het Lindner Family Tennis Center.

De Kroaat Borna Ćorić won zijn eerste masterstoernooi door vijf geplaatste spelers te verslaan waaronder drie top tienspelers. Het was Coric zijn eerste titel sinds Halle in 2018.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 
 
 

Cincinnati
ATP-toernooi van Cincinnati